Fragata - embarcação
Ou ainda:
Fernando Fragata
Fregatidae - aves

Espaço
Fregat (estágio de foguete)

Localidades

Fragata (Pelotas)

Desambiguação